Sardarabad – città dell'Iran (Khuzestan)
Sardarabad – città dell'Iran (Lorestan)
Sardarabad – città dell'Iran (Hamadan)
Sardarabad – città del Pakistan